Радослав Войташек (; род. 13 января 1987, Эльблонг) — польский шахматист, гроссмейстер (2005).

Многократный чемпион Польши (2005, 2014, 2016, 2021—2022).

В составе национальной сборной участник 5-и олимпиад (2006—2014) и 6-и командных чемпионатов Европы (2005—2011, 2015—2017).

Член символического клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина с 12 января 2015 года.

Секундант Вишванатана Ананда на Матче за звание чемпиона мира по шахматам 2012, проходившем с 10 по 30 мая 2012 года в Москве.

Таблица результатов

Личная жизнь 
В июле 2015 года состоялась свадьба Радослава и московской шахматистки Алины Кашлинской.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Польши